Case Lago ima više značenja:
 Case Lago, Forlì-Cesena
 Case Lago, Reggio Emilia
 Case Lago, Treviso